Trzy serca – powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza
 Trzy serca – film polski z 1939 roku
 Trzy serca – film amerykański z 1993 roku